Денисовская — топоним:

Населённые пункты России 
 Денисовская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Денисовская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Денисовская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Денисовская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Денисовская — прежнее название деревни Денисово в составе Чусовского городского округа в Пермском крае.